Schabau bezeichnet:
 mundartlich Schnaps, siehe Spirituose#Regionale Bezeichnungen
 Schabau (Soyen), einen Gemeindeteil von Soyen